Педро Родольфо Дельяча (; 9 июля 1926, Ланус — 31 июля 2010, Висенте-Лопес) — аргентинский футболист и футбольный тренер. Выступал за сборную Аргентины, занимал должность капитана команды.

Карьера игрока 
Педро Дельяча, воспитанник «Кильмеса», дебютировал в главной команде в 1947 году. В 1949 году, заняв первое место во втором аргентинском дивизионе, «Кильмес» вышел в Примеру Аргентинского чемпионата. Дельяча выступал за «Кильмес» до 1951 года, проведя за клуб 141 матч.

В 1952 году Дельяча перешёл в клуб «Расинг» из Авельянеды за 400 тысяч песо, за который он выступал до 1958 года, проведя за клуб 184 матча и выиграв Чемпионат Аргентины в последний год игры в команде.

Завершил карьеру игрока Дельяча в мексиканском клубе «Некакса».

В сборной Аргентине Дельяча дебютировал в 1953 году. Он провёл за главную аргентинскую команду 35 матчей, выиграл два Южноамериканских чемпионата, во втором из которых Дельяча был капитаном команды. В 1958 году Дельяча поехал с национальной сборной на чемпионат мира 1958.

Карьера тренера 
После окончания карьеры игрока, Дельяча стал успешным тренером. Он выиграл национальные чемпионаты 4-х стран Латинской Америки, два Кубка Либертадорес и Межконтинентальный кубок.

Статистика

Достижения

Как игрок

Командные 
 Чемпион Аргентины: 1958
 Чемпион Южной Америки: 1955, 1957
 Обладатель Кубка Мексики: 1960

Личные 
 Обладатель Премии Олимпиа (Лучший спортсмен Аргентины): 1957

Как тренер 
 Чемпион Аргентины: 1971 (Метрополитано)
 Обладатель Кубка Либертадорес: 1972, 1975
 Чемпион Уругвая: 1977
 Чемпион Колумбии: 1978
 Чемпион Перу: 1992

Ссылки 
 Профиль на infofutbol.com.ar
 Профиль на bdfa.com
 Pedro Dellacha
 Профиль на ole.com
 Статья на futbolfactory

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Кильмес»
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Некакса»
Чемпионы Южной Америки по футболу
Футбольные тренеры Аргентины
Тренеры ФК «Феррокарриль Оэсте»
Тренеры ФК «Ланус»
Тренеры ФК «Платенсе»
Тренеры ФК «Сан-Лоренсо»
Тренеры ФК «Индепендьенте»
Тренеры ФК «Велес Сарсфилд»
Тренеры ФК «Расинг» Авельянеда
Тренеры ФК «Насьональ» Монтевидео
Тренеры ФК «Мильонариос»
Тренеры ФК «Монтеррей»
Тренеры ФК «Уракан»
Тренеры ФК «Сельта»